Silkeborg IF sæson 2022-23 er Silkeborg IF's 29. sæson i den bedste danske fodboldrække, den 26. i Superligaen, og den 106. som fodboldklub.

Silkeborg IF sluttede som nummer tre i Superligaen i den forrige 2021-22 sæson, hvilket betød, at klubben skulle spille europæisk fodbold, for første gang siden 2001. Tredjepladsen gav i første omgang adgang til kvalifikations-playoff i UEFA Conference League, men grundet resultatet i DBU Pokalen 2021-22, hvor FC Midtjylland slog OB, gik FC Midtjyllands playoff-plads til UEFA Europa League videre til SIF.

Sæson overblik

Maj 
Den 26. maj stod det klart, at SIF var sikret europæisk gruppespil. Dette skyldtes, at FC Midtjylland slog Odense BK i finalen af DBU Pokalen. Vinderen af Pokalfinalen ville kvalificere sig til Europa League Playoff, men FCM var allerede sikret Champions League playoff via 2. pladsen i Superligaen. Derfor gik Europa League playoff-kampene videre til tredjepladsen i Superligaen (SIF). Skulle Europa League playoff kampene tabes, ville SIF alligevel være sikret UEFA Conference League gruppespil. Det var første gang i 21 år, at Silkeborg IF spillede europæiske kampe.

Den 30. maj annoncerede SIF, at man havde solgt Nicklas Røjkjær til 1. divisionsklubben FC Fredericia. Røjkjær nåede 34 førsteholdskampe for SIF, men blot 10 kampe i den forgangne bronze-sæson, hvoraf kun én var i startopstillingen.

Juni 
Den 1. juni lancerede Silkeborg IF, som noget helt nyt, en abonnementsordning til erhvervelse af sæsonkort. Dette betød, at man kunne slippe med en lav månedlig betaling i stedet for ét større køb.

Den 21. juni annoncerede SIF, at man havde hentet venstrebacken Lukas Engel på en permanent aftale fra Vejle BK. Engel havde i forårssæsonen 2022 været udlejet til netop SIF, og her nåede den 23-årige back 15 kampe for klubben, hvor han også scorede 2 mål. Engel underskrev en 5-årig aftale.

Den 23. juni annoncerede SIF, at man ikke havde forlænget med den hollandske reservemålmand Stan van Bladeren.

Den 27. juni spillede SIF træningskamp mod de nykårede danske mestre fra FC København. Kampen endte 2-0 til SIF, med mål fra Oscar Fuglsang og Nicolai Vallys.

Juli 
Den 1. juli spillede SIF træningskamp mod tyske FC St. Pauli. Silkeborg IF slog 2. Bundesliga-klubben med 2-0. Mål af Joel Felix og Anders Klynge.

Den 4. juli annoncerede SIF, at klubben havde indgået en låneaftale på den 22-årige venstreback Lukas Klitten med Serie B-klubben Frosinone Calcio. Aftalen var gældende for hele sæsonen.

Den 9. juli spillede SIF sidste træningskamp før sæsonstart. Kampen var mod 2. Bundesliga-klubben Holstein Kiel. Kampen blev afviklet ad to omgange over i alt 3 x 45 minutter. Første 2 x 45 minutter med startopstillingen, og den sidste halvleg med reserver. SIF vandt første halvdel af kampen 1-2, mens reserverne tabte 2-0.

Den 17. juli spillede SIF uafgjort 2-2 mod Lyngby BK. To mål af Nicklas Helenius. Dette var SIF's første kamp i Superligaen 2022-23. Kampen var samtidig jubilæumskamp nummer 100 for forsvarsspiller Tobias Salquist.

Den 22. juli vandt SIF 1-3 over FC Midtjylland på MCH Arena. Mål af Nicolai Vallys, Anders Klynge og Nicklas Helenius. Det var første gang siden december 2016, at SIF havde slået rivalerne fra FCM.

Den 31. juli vandt SIF 2-0 over Brøndby IF på JYSK Park. Mål af Nicklas Helenius og af Tobias Salquist.

August 
Den 2. august blev der trukket lod til SIF's kommende modstandere i Europa League Playoff kampene. Her blev den enten finske HJK Helsinki eller slovenske NK Maribor.

Den 8. august vandt SIF 3-1 over AaB på JYSK Park. Mål af Nicolai Vallys og selvmål af AaB's Mathias Ross.

Den 11. august vandt finske HJK Helsinki samlet 3-0 over slovenske NK Maribor. Dermed stod det klart, at SIF skulle møde HJK Helsinki at to playoff kampe, om adgangen til Europa League gruppespillet.

Den 14. august led SIF sæsonens første nederlag til Viborg FF. Kampen endte 2-0 til Viborg. Det var desuden første gang siden 20. marts 2022 (mod FCM), hvor Silkeborg ikke formåede at score et mål i kampen.

Den 18. august tabte et ellers velspillende SIF-mandskab 1-0 på udebane til HJK Helsinki. André Calisir blev udvist efter 68 minutter.

Den 21. august vandt SIF over Superligaens førerhold FC Nordsjælland, og indtog efterfølgende selv Superligaens førsteplads. Kampen i Farum endte 0-2 til SIF. Den nye signing Tonni Adamsen fik chancen i startopstillingen, og kvitterede med to mål inden for de første 15 minutter.

Den 23. august annoncerede SIF, at klubben havde indgået en længere kontrakt med den 22-årige norske forsvarsspiller Robin Østrøm. Kontrakten er i første omgang gældende til 2026.

Den 25. august fandt returopgøret mod HJK Helsinki sted på JYSK Park. Endnu engang virkede SIF som det bedste mandskab, men skarpheden foran målet manglede, og kampen endte 1-1. Dermed gik HJK Helsinki samlet videre med 2-1, og finnerne kunne nu se frem til Europa League, mens SIF skulle i Conference League gruppespillet. Mål af Joel Felix.

Den 26. august blev der trukket lod til SIF's gruppespil i Conference League. Her blev modstanderne engelske West Ham, belgiske Anderlecht og rumænske FCSB.

Den 28. august tabte SIF 1-2 til OB på JYSK Park. SIF kom foran efter 22 minutter på mål af Sebastian Jørgensen, men et sent straffespark af Joel Felix i 3. tillægsminut til OB gav odenseanerne alle tre point.

Den 30. august annoncerede SIF, at klubben havde udlejet angriberen Frederik Carstensen til FC Fredericia resten af sæsonen.

Den 31. august annoncerede SIF, at klubben havde solgt Nicolai Vallys til Brøndby IF. Salget af Vallys indbragte angiveligt klubben 20 mio kr. I samme åndedrag hentede klubben den erfarne kantspiller Kasper Kusk i AaB. På transfer deadline dagen udlejede klubben også midtbanespilleren Jeppe Kilden Grøn til Aarhus Fremad resten af 2022 .

September 
Den 2. september tabte SIF 0-1 til FCK i Parken. SIF fik dog udlignet til 1-1 i kampen, da Nicklas Helenius sendte bolden i nettet efter oplæg fra debutanten Kasper Kusk, men Helenius blev korrekt vinket offside, og målet blev derfor annulleret igen.

Den 8. september spillede SIF sin første Conference League gruppespilskamp i Bruxelles mod Anderlecht. Kampen endte spinkelt 1-0 til Anderlecht, som fik tilegnet sig et straffespark i 80. minut. Joel Felix havde hånd på bolden, og Fabio Silva sendte bolden i nettet bag Nicolai Larsen.

Den 11. september slog SIF lokalrivalerne fra AGF med 1-0. Sebastian Jørgensen scorede kampens eneste mål.

Klubben

Trænerstab

Spillere 

<small>(Anfører)

Transfers

Ind

Ud

Turneringer

Samlet

Træningskampe - Pre-season

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspilskampe 
Silkeborg IF's kampe i grundspillet i sæsonen 2022-23.

Europa League Kvalifikation

UEFA Conference League

Resultater efter hver runder

Gruppespilskampe

DBU Pokalen

Statistik

Spillerstatistik (Superliga)

Spillerstatistik (UEFA Europa League Kval. & UEFA Conference League)

Referencer 

Silkeborg IF Fodbold
Danske fodboldklubbers sæson 2022-23